Die Snooker-Asienmeisterschaft 2022 war die 37. Ausgabe der von der Asian Confederation of Billiard Sports (ACBS) veranstalteten asiatischen Kontinentalmeisterschaft im Snooker. Das Turnier fand vom 12. bis zum 16. März 2022 in der Qatar Billiard & Snooker Federation Academy im katarischen Doha statt.

Der Iraner Amir Sarkhosh gewann mit einem 5:0-Sieg über den Inder Ishpreet Singh seinen zweiten Asienmeister-Titel nach 2018. Gleichzeitig spielte Sarkhosh mit einem 130er-Break das höchste Break des Turnieres.

Modus 
Das Turnier begann mit einer Gruppenphase. Die 43 Teilnehmer wurden in zehn Vierer- und eine Dreier-Gruppe aufgeteilt, anschließend wurde im Round-Robin-Modus eine Abschlusstabelle für jede Gruppe ausgespielt. Die besten zwei Spieler jeder Gruppe kamen in die K.-o.-Runde. Anhand der Frame-Differenz wurde eine Setzliste aller 22 Qualifikanten erstellt. Die zehn besten Spieler dieser Liste waren direkt für das Achtelfinale gesetzt, alle anderen begannen die K.-o.-Runde in einer Runde der letzten 24.

Finalrunde 
Bis einschließlich zum Viertelfinale fanden alle Spiele im Modus Best of 7 Frames statt. Das Halbfinale und das Endspiel wurden im Modus Best of 9 Frames ausgetragen.

Finale 
Im Verlaufe des Turnieres hatte der amtierende indische Meister Ishpreet Singh unter anderem den amtierenden Amateurweltmeister Ahsan Ramzan geschlagen. Amir Sarkhosh, der im Finale der Amateurweltmeisterschaft gegen Ramzan verloren hatte, hatte dagegen Titelverteidiger Pankaj Advani und die beiden Halbfinalisten der Amateurweltmeisterschaft, Muhammad Sajjad und Muhammad Asif, besiegt. Das Finale war eine klare Angelegenheit: Sarkhosh prägte das Spiel und gewann per White-wash zum zweiten Mal die Asienmeisterschaft.

Century Breaks 
Neun Spielern gelang im Laufe des Turnieres mindestens ein Century Break. Insgesamt wurden 14 dieser Breaks von mindestens hundert Punkten gespielt. Das höchste war ein 130er-Break des Turniersiegers Amir Sarkhosh.

Einzelnachweise 

2022
Asienmeisterschaft
Billardturnier in Doha